Dreamers (terme anglais signifiant rêveurs en français) peut faire référence à :

 , film bosniaque de Nermin Hamzagić sorti en 2009 ;

 , titre original de , drame franco-britannico-italien de Bernardo Bertolucci sorti en 2003.

Voir aussi